

События 
 Консулы Флавий Домиций Леонтий, Флавий Боноз и Флавий Юлий Саллюстий.
 344—358 — Архиепископ Антиохии Леонтий.
 Викарием Африки становится Юлий Евбулид.
 Муюн Хуан покорил Юйвэнь.

Родились 
 Аматор Осерский — святой Римско-Католической Церкви.
 Ван Сяньчжи — китайский каллиграф.
 Гу Кайчжи — китайский художник.
 Кумараджива — буддийский монах, один из четырёх крупнейших переводчиков буддийской литературы на китайский язык.
 Чжан Яолин — фактический независимый правитель государства Ранняя Лян.

Скончались 
 Цзянь-Юань, китайский император
 17 ноября — Кан-ди, восьмой император империи Цзинь.

См. также